El apellido Suard corresponde a varias personalidades:
Jean Baptiste Antoine Suard, periodista y crítico literario francés.
Amélie Suard, intelectual francesa, esposa del anterior.